Карма́новское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Гагаринского района Смоленской области России.

Административный центр — село Карманово.

Географические данные 
 Расположение: северо-восточная часть Гагаринского района
 Граничит:
 на севере — с Тверской областью
 на востоке — с Самуйловским сельским поселением
 на юге — с Пречистенским сельским поселением
 на юго-западе — с Родомановским сельским поселением
 на северо—западе — с Ельнинским сельским поселением
 Крупные реки: Яуза, водохранилища: Яузское, Вазузское.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. 

Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года в Кармановское сельское поселение к 1 января 2019 года были включены все населённые пункты двух упразднённых сельский поселений: Ельнинского и Самуйловского.

Население

Населённые пункты
В состав сельского поселения входит 41 населённый пункт:

Местное самоуправление 
Главой поселения и Главой администрации является Буценин Александр Васильевич.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, охотохозяйства, льнозавод, эксплуатирующая организация Вазузской гидросистемы.

Примечания 

Муниципальные образования Гагаринского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области